Mortierellaceae är en familj av svampar. Enligt Catalogue of Life ingår Mortierellaceae i ordningen Mortierellales, divisionen oksvampar och riket svampar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Mortierellales, klassen Zygomycetes, divisionen oksvampar och riket svampar.

Källor

Oksvampar
Mortierellaceae